Hvítserkur kan syfta på följande platser:

Island 

 Hvítserkur (bergstopp), Austurland, 
 Hvítserkur (berg), Västfjordarna, 
 Hvítserkur (ravin), Västlandet, 
 Hvítserkur (klippa), Norðurland vestra,

Robotskapade Islandförgreningar